Лицевой диск (в орнитологии) — это складки кожи вместе с расположенным вокруг клюва концентрическими рядами жестких перьев. Лицевой диск имеется преимущественно у сов. Перья диска подвижны и позволяют регулировать ширину ушных щелей с целью оптимального восприятия звуковых волн. Перья лицевого диска имеют особую структуру, которая помогает лучше улавливать звуки.

По форме лицевой диск представляет собой параболу, которая собирает звуковые волны и направляет их к уху. Эти образования повышают чувствительность восприятия звуков у сов, позволяя определить местоположение жертвы по звуку под снегом, в траве или растительном покрове.

Лучше всего лицевой диск выражен у сипухи, тогда как у бородатой неясыти он имеет наибольшие размеры среди птиц — до 110 мм.

Литература 
 Пукинский Ю. Б. Жизнь сов. — Л.: ЛНУ, 1977. — 240 с.
 Jemima Parry-Jones (2001). Understanding Owls: Biology, Management, Breeding, Training. David & Charles, p. 20. ISBN 0715312235
 Robert E. Simmons (2000). Harriers of the World: Their Behaviour and Ecology. Oxford University Press, pp. 53-56. ISBN 0198549644

Анатомия птиц